«Ферьестад» БК () — шведская хоккейная команда из города Карлстад. Выступает в Шведской элитной серии — высшем дивизионе чемпионата Швеции. Десятикратный чемпион Швеции.

История 
Хоккейный клуб «Ферьестад» был основан 10 ноября 1932 года Свеном Брюхске, Йёста Йонссоном, Свеном Ларссоном и Эриком Мюреном как объединение игроков по хоккею с мячом. Секция хоккея с шайбой появилась лишь в 1956 году. В 1965 «Ферьестад» вышел в высшую лигу, выиграв первый южный дивизион. В сезоне 1974/75 клуб квалифицировался в новосозданную шведскую элитную лигу, и с тех пор является постоянным участником первенства Швеции.

Достижения 
 Чемпион Швеции 1981, 1986, 1988, 1997, 1998, 2002, 2006, 2009, 2011, 2022

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте eliteprospects.com 

Хоккейные клубы Швеции
Хоккейные клубы по алфавиту
Хоккейные клубы, основанные в 1932 году